Timoteo Crnković (Bjelovar, 11. studenoga 1988.) je hrvatski, međunarodno priznati hipnotizer, hipnoterapeut i iluzionist.

Životopis 
Od djetinjstva inspiriran iluzijom kao umjetnošću i hipnozom kao tehnikom samopomoći, posvećuje svoje vrijeme studiranju i radu na različitim projektima, radionicama i društvenim događanjima.

Njegovo dugo i konstantno usavršavanje traje od 2000. godine, a u razdoblju od 2010. do 2016. godine djeluje na četiri kontinenta kako bi dodatno nadogradio i usavršio svoje iluzionističko umijeće te ovladao hipnoterapijom i kazališnom hipnozom.

Jedan od zapaženijih iluzionističkih angažmana među domaćom publikom i javnosti ostvaruje nastupom u predstavi Majstori iluzije, 24. studenoga 2018. godine u Spaladium Areni u Splitu.

Stekavši više certifikata i licenci, Crnković do danas postaje aktivnim članom nekoliko međunarodnih organizacija za hipnozu, primjerice Američkog saveza hipnotizera (AAH)  i Internacionalnog odbora za certifikaciju kliničkih hipnoterapeuta (ICBCH). Uvidom u AAH-ovu bazu podataka saznaje se da je certificirani poznavatelj tzv. Ericksonove hipnoze, kao i certifirani scenski hipnotizer.

Televizija i projekti 

Crnković je dosad zabilježio nekoliko televizijskih gostovanja i projekata.

2006. godine gostovao je u epizodi Iluzionisti emisije Na rubu znanosti, emitiranoj na televizijskom kanalu HRT 1 18. prosinca 2006. godine, u kojoj je govorio o iluzionizmu.

8. ožujka 2019. godine u HRT-ovoj emisiji Dobar dan, Hrvatska, Crnković je govorio o hipnozi te uživo hipnotizirao suvoditelja emisije i HRT-ovog novinara i reportera Leona Čuljka, čime je na hrvatskoj nacionalnoj televiziji, HRT-u premijerno i po prvi puta u studiju prikazao kako izgleda hipnoza uživo.

Od 19. listopada 2019. godine Crnkovića se može gledati u ulozi hipnotizera odnosno majstora hipnoze te iluzionista u zabavnom showu Nove TV Zvijezde pod hipnozom, u kojem po prvi puta na ovim prostorima, iz tjedna u tjedan hipnotizira regionalne zvijezde i osobe iz javnog života.
.

Izvori

Vanjske poveznice 

  https://www.imdb.com/name/nm11068134/
  https://www.hipnoza.com/
  https://stevegjones.com/alliance/
  https://hypnotherapyboard.com/
  https://britishhypnosisresearch.com/about-ericksonian-hypnotherapy/

Životopisi, Bjelovar